Kenia:
 Tambach – miejscowość

Niemcy:
 Tambach – dzielnica Tambach-Dietharz
 Tambach – dzielnica gminy Weitramsdorf w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Coburg

Inne:
 Tambach – pałac

Zobacz też:
 Tambach-Dietharz